mikrosegmentacja (ekonomia)
 mikrosegmentacja (informatyka)